Jelan (russisch ) ist der Name
 zweier Flüsse im Flusssystem des Don in Russland:
 Jelan (Sawala), eines Nebenflusses der Sawala
 Jelan (Tersa), eines Nebenflusses der Tersa

 mehrerer Orte in Russland:
 Jelan (Wolgograd), einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wolgograd
 Jelan (Baschkortostan), eines Dorfes in der Republik Baschkortostan
 Jelan (Burjatien, Bitschura), eines Dorfes in der Republik Burjatien, Rajon Bitschura
 Jelan (Burjatien, Kabansk), eines Dorfes in der Republik Burjatien, Rajon Kabansk
 Jelan (Irkutsk, Tscheremchowo), eines Dorfes in der Oblast Irkutsk, Rajon Tscheremchowo
 Jelan (Irkutsk, Tschunski), einer Siedlung in der Oblast Irkutsk, Rajon Tschunski
 Jelan (Kemerowo), einer Siedlung in der Oblast Kemerowo
 Jelan (Rostow), eines Dorfes in der Oblast Rostow
 Jelan (Samara), eines Dorfes in der Oblast Samara
 Jelan (Saratow), eines Dorfes in der Oblast Saratow
 Jelan (Swerdlowsk, Alapajewsk), eines Dorfes in der Oblast Swerdlowsk, Rajon Alapajewsk
 Jelan (Swerdlowsk, Baikalowo), eines Dorfes in der Oblast Swerdlowsk, Rajon Baikalowo
 Jelan (Swerdlowsk, Taliza), eines Dorfes in der Oblast Swerdlowsk, Rajon Taliza
 Jelan (Tambow), einer Siedlung in der Oblast Tambow
 Jelan (Tjumen, Nischnjaja Tawda), eines Dorfes in der Oblast Tjumen, Rajon Nischnjaja Tawda
 Jelan (Tjumen), eines Dorfes in der Oblast Tjumen, Rajon Tjumen
 Jelan (Tjumen, Tobolsk), eines Dorfes in der Oblast Tjumen, Rajon Tobolsk
 Jelan (Tjumen, Wagai), eines Dorfes in der Oblast Tjumen, Rajon Wagai